Делянов — фамилия.

Известные носители:
 Деляновы — дворянский род.
 Делянов, Давид Артемьевич (1763—1837) — русский военачальник, генерал-майор.
 Делянов, Иван Давыдович (1818—1897) — русский государственный деятель, камергер.